Pedro Velho kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pedro Velho (ort), Rio Grande do Norte, 
 Pedro Velho (kommun), Rio Grande do Norte, 

Robotskapade Brasilienförgreningar